

Geografia 
 Nagaoka – città giapponese della prefettura di Niigata
 Nagaoka-kyō – capitale del Giappone dal 784 al 794

Persone 
 Miyu Nagaoka – pallavolista giapponese
 Moeko Nagaoka – cestista giapponese

Altro 
 Cratere Nagaoka – cratere lunare da impatto